Поповская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Поповская волость (Гомельский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Поповская волость (Миргородский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Поповская волость (Пирятинский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Поповская волость (Саратовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Поповская волость (Сенгилеевский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Поповская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии
 Поповская волость (Весьегонский уезд) — в составе Тверской губернии